«Antonio Marín» - conjunto del nombre propio Antonio y el apellido Marín - puede referirse a:

Personajes 
 Antonio Marín Albalate (1955-), poeta español.
 Antonio Marín de la Bárcena (1858-1930), abogado, jurista y político español.
 Antonio Marín Lara (1959-), abogado y político español.
 Antonio Marín Muñoz (1970-), escritor e historiador español.
 Antonio Marín Molina (1996-), futbolista español (:w:data).
 Antonio Marín Ruz (1951-), futbolista español.

Nombre compuesto
 José Antonio Marín:
 José Antonio Marín (1979-), futbolista panameño.
 José Antonio Marín Rite (1941), abogado y político español.
 Luis Antonio Marín, .